Varahi bezeichnet:

Varahi (Fluss), auch Haladi, Fluss in Karnataka (Indien)
Varahi (Göttin), eine der Matrikas (indische Muttergottheiten)
Varahi (Gujarat), Kleinstadt in Gujarat (Indien)
Varahi (Staat), ehemaliger Fürstenstaat in Indien